

Persone
Publio Licinio Valeriano – imperatore romano (253-260)
Publio Licinio Valeriano – figlio dell'omonimo imperatore e console nel 265
Publio Licinio Cornelio Valeriano – nipote dell'imperatore Publio Licinio Valeriano e cesare dell'impero romano.

Pagine correlate
Valeriano